Первомајск може да се односи на:
 Первомајск (Миколајивска област), град у Украјини
 Первомајск (Луганска област), град у Украјини
 Первомајск (Нижегородска област), град у Русији